Фиори () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фиори, Джузеппе (1923—2003) — итальянский (сард) писатель и историк, исследователь биографий.
 Фиори, Колм (род. 1958) — американский и канадский актёр театра, кино и телевидения.
 Фиори, Эрнесто де (1884—1945) — немецкий художник и скульптор.